Abraham Hesselink (beeldhouwer), beeldhouwer (1862-1930)
 Abraham Hesselink (1780-1856), patriciër, burgemeester van de gemeente Varsseveld